Bodzentyn est le nom :
 de la gmina de Bodzentyn, dans le powiat de Kielce, dans la voïvodie de Sainte-Croix
 de la ville de Bodzentyn, chef-lieu de cette gmina